A Nikon F-bajonett egy objektív-bajonett, melyet a Nikon eredetileg a 35 mm-es, tükör nélküli SLR fényképezőgép-sorozatához fejlesztett. Az F-bajonett a Nikon első tükörreflex-fényképezőgépén, a Nikon F-en jelent meg 1959-ben. A bajonett 44 mm-es külső átmérővel, 46,5 mm-es filmsíktávolsággal és három darab füllel rendelkezik. Az F-bajonettet filmes, és napjainkban digitális fényképezőgépeken (DSLR) is használják, mint az egyik legrégebben használt objektívbajonett - a rendszer több, mint 60 éve használatban van, és az idők során több, mint 400 F-bajonettes Nikkor objektív jelent meg. 

A legtöbb natív Nikon objektív (Nikkor) a „full frame” 36×24 mm-es szenzorméretet fedi le (35 mm-es, „135-ös” film), ezt a gyártó FX-formátumnak nevezi. Ezzel ellentétben a DX-jelölésű objektívek csupán az APS-C (24×16 mm-es) szenzorméretet fedik le teljes mértékben. Az FX objektívek használhatóak DX-gépen is, viszont így az FX objektív által vetített kép közepe vetül csak a szenzorra (ekkor beszélünk 1,5×-es kivágásról: egy 24 mm-es gyújtótávolságú objektív DX-gépen 36 mm effektív látószöget, látványt eredményez). A DX objektívek szintén használhatóak FX-gépen, de így a DX objektív által vetített kisebb kép csak az FX-szenzor középső részét fedi le, azon kívül nem produkál képet (vignetting). DX-objektív FX-gépen való használatakor a gép többnyire automatikusan aktiválja a DX-módot, így csak a szenzor közepét rögzíti a fényképen. Az indusztriális alkalmazásokra gyártott objektívek által lefedett szenzorméretek változóak. 

A natív Nikkor objektíveken kívül a piacon rengeteg, harmadik fél által gyártott objektív is megtalálható, többek között Zeiss, Voigtländer, Schneider, Angénieux, Samyang, Sigma, Tokina, Tamron, Hartblei, Kiev-Arsenal, Lensbaby és Vivitar gyártású objektívek.

Nikkor objektívek

Manuális fókuszú objektívek

Fix gyújtótávolságú (prime) objektívek

Zoomobjektívek

Autofókuszos objektívek

Fix gyújtótávolságú (prime) objektívek 

* - Adott átmérőjű "beejtős" vagy zselatin szűrő, melyeket az objektív hátsó felén lehet behelyezni.

Zoomobjektívek 

* - Adott átmérőjű "beejtős" vagy zselatin szűrő, melyeket az objektív hátsó felén lehet behelyezni.

Kapcsolódó szócikkek 
 Nikon Z-bajonett

Jegyzetek

További információk 
 

Digitális fényképezés